Henri Philippe Pierre Marie van Orléans, graaf van Parijs, hertog van Frankrijk (Sint-Pieters-Woluwe, 14 juni 1933 — Parijs, 21 januari 2019) was een troonpretendent van Frankrijk. Als koning zou hij Hendrik VII genoemd zijn. Voor de orleanisten is hij de erfgenaam van Lodewijk Filips I van Frankrijk; voor unionisten is hij de erfgenaam van Henri d'Artois, graaf van Chambord, en via hem van koning Karel X van Frankrijk.

Jeugd 
Hij werd geboren als zoon van Henri van Orléans en Isabelle van Orleans in Sint-Pieters-Woluwe Zijn ouders verbleven in België omwille van een Franse wet die de erfgenamen van voormalig regerende dynastieën verbood Frankrijk te betreden. Deze wet werd afgeschaft in 1950, maar Henri was al toegestaan om Frankrijk te betreden door president Vincent Auriol in 1948.

Op 25 augustus 1940 stierf Henri's grootvader Jean van Orléans en volgde zijn vader hem op, Henri werd dauphin.

Hij studeerde aan het Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po). Nadien diende hij in het leger, onder meer tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog.

Huwelijken 
Henri trouwde op 5 juli 1957 met Marie Thérèse van Württemberg (12 november 1934). Zijn vader gaf hem de titel graaf van Clermont. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Het huwelijk werd in 1984 ontbonden door echtscheiding.

 Marie Isabelle Marguerite Anne Geneviève d'Orléans (Boulogne-sur-Seine, 3 januari 1959) en getrouwd met prins Gundakar Albert Alfred Petrus van Liechtenstein (Wenen, 1 april 1949)
 François Henri Louis Marie d'Orléans (Boulogne-sur-Seine, 7 februari 1961-31 december 2017), graaf van Clermont, zwaar gehandicapt door toxoplasmose.
 Blanche Elisabeth Rose Marie d'Orléans (Ravensburg, 10 september 1962), zwaar gehandicapt door toxoplasmose.
 Jean Carl Pierre Marie d'Orléans (Boulogne-sur-Seine, 19 mei 1965), hertog van Vendôme en dauphin de Viennois, getrouwd met Philomena de Tornos y Steinhart; dit huwelijk heeft vijf kinderen voortgebracht:
 Gaston Louis Antoine Marie d'Orléans (Parijs, 19 november 2009)
 Antoinette Leopoldine Jeanne Marie d'Orléans (Wenen, 28 januari 2012)
 Louise-Marguerite Éléonore Marie d'Orléans (Poissy, 30 juli 2014)
 Joseph Gabriel David Marie d'Orléans (2 juni 2016)
 Jacinthe Élisabeth-Charlotte Marie d'Orléans (Dreux, 9 oktober 2018)
 Eudes Thibaut Joseph Marie d'Orléans (Parijs, 18 maart 1968), hertog van Angoulême, getrouwd met Marie-Liesse Claude Anne Rolande de Rohan-Chabot (Parijs, 29 juni 1969); dit huwelijk heeft twee kinderen voortgebracht:
 Thérèse Isabelle Marie Eléonore d'Orléans (Cannes, 23 april 2001)
 Pierre Jean Marie d'Orléans (Cannes, 6 augustus 2003).

Henri hertrouwde op 31 oktober 1984 met Micaela Cousiño Quiñones de León (30 april 1938–13 maart 2022). Daar er geen kerkelijk huwelijk plaatsvond werd Henri door zijn vader onterfd en kreeg hij de mindere titel graaf van Mortain. Enkele jaren later verzoenden vader en zoon zich en werd Henri hersteld als dauphin en kreeg zijn vrouw de titel "prinses van Joinville". Nadat Henri's eerste huwelijk in 2009 kerkelijk nietig verklaard werd, huwde hij in september 2009 ook voor de kerk met Micaela. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Voorouders

Paternele afstamming 

Henri is een lid van het huis Bourbon-Orléans, een zijtak van het huis Bourbon, zelf een tak van het huis Capet en van de Robertijnen.

 Robert van Radon, hofmeier van Austrasië in 613
 Robert, referendaris in 629 en hertog in 631
 Erlebert, nobele van Terwaan
 Robert, hofmeier van Neustrië in 653, referendaris in 658 en graaf van Elzas in 673
 Lambert II, graaf van Neustrië, 678 - 741
 Robert I van Worms en Rijngouw, d. 764
 Thuringbert van Worms en Rijngouw
 Robert II van Haspengouw Worms en Rijngouw, 770 - 807
 Robert III van Wormsgouw en Rijngouw, 808 - 834
 Robert I van Francië, 820 - 866
 Robert van Bourgondië, 866 - 923
 Hugo de Grote, 895 - 956
 Hugo Capet, 941 - 996
 Robert II van Frankrijk, 972 - 1031
 Hendrik I van Frankrijk, 1008 - 1060
 Filips I van Frankrijk, 1053 - 1108
 Lodewijk VI van Frankrijk, 1081 - 1137
 Lodewijk VII van Frankrijk, 1120 - 1180
 Filips II van Frankrijk, 1165 - 1223
 Lodewijk VIII van Frankrijk, 1187 - 1226
 Lodewijk IX van Frankrijk, 1214 - 1270
 Robert van Clermont, 1256 - 1317
 Lodewijk I van Bourbon-Vendôme, c. 1280 - 1342
 Jacob I van La Marche, 1315 - 1362
 Jan I van La Marche, 1344 - 1393
 Lodewijk I van Vendôme, c. 1376 - 1446
 Jan VIII van Bourbon-Vendôme, 1428 - 1478
 Frans van Bourbon-Vendôme, 1470 - 1495
 Karel van Bourbon-Vendôme, 1489 - 1537
 Anton van Bourbon, 1518 - 1562
 Hendrik IV van Frankrijk, 1553 - 1610
 Lodewijk XIII van Frankrijk, 1601 - 1643
 Filips I van Orléans, 1640 - 1701
 Filips II van Orléans, 1674 - 1723
 Lodewijk van Orléans, 1703 - 1752
 Lodewijk Filips I van Orléans, 1725 - 1785
 Lodewijk Filips II van Orléans, 1747 - 1793
 Lodewijk Filips I van Frankrijk, 1773 - 1850
 Ferdinand Filips van Orléans, 1810 - 1842
 Robert van Bourbon-Orléans, 1840 - 1910
 Jean van Orléans, 1874 - 1940
 Henri van Orléans, 1908 - 1999
 Henri van Orléans, graaf van Parijs, hertog van Frankrijk, 1933-2019

De afkomst voor Robert III van Worms en Rheingau ligt in twee werken gepubliceerd door de Portugese genealoog Luís Paulo Manuel de Meneses de Melo Vaz de São Paio.

Huis Bourbon-Orléans